Stutte ist der Familienname folgender Personen:

 Friedelise Stutte (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Hans Stutte, deutscher Zeichner und Maler
 Harald Stutte (* 1964), deutscher Buchautor und Journalist
 Hermann Stutte (1909–1982), deutscher Kinder- und Jugendpsychiater
 Reinhold Stutte, deutscher Turner